Posavec ist der Familienname folgender Personen:

 Josip Posavec (* 1996), kroatischer Fußballspieler
 Paula Posavec (* 1996), kroatische Handballspielerin
 Srebrenko Posavec (* 1980), kroatischer Fußballspieler
 Stela Posavec (* 1996), kroatische Handballspielerin